Борунский сельсовет — административная единица на территории Ошмянского района Гродненской области Белоруссии.

Состав 
Борунский сельсовет включает 36 населённых пунктов:

 Антоново — деревня.
 Бенюны — деревня.
 Биютишки — деревня.
 Бородовщина — хутор.
 Боруны — агрогородок.
 Войтехово — деревня.
 Вощиники — деревня.
 Гейстуны — деревня.
 Гиневцы — деревня.
 Гиргеляны — деревня.
 Горецковщина — деревня.
 Гудовщина — деревня.
 Загорняты — деревня.
 Застенье — деревня.
 Зеленый Бор — деревня.
 Зубовщина — деревня.
 Каетеняты — деревня.
 Курган — деревня.
 Куторовщина — деревня.
 Лиги — хутор.
 Марьяново — хутор.
 Мисюнишки — хутор.
 Оляны — деревня.
 Петровичи — деревня.
 Полуды — деревня.
 Ровы — деревня.
 Руденишки — хутор.
 Сидлеровщина — деревня.
 Смаленка — деревня.
 Студенец — хутор.
 Трасеченяты — деревня.
 Федевичи — деревня.
 Черкасы — деревня.
 Чернушка — деревня.
 Шальтины — деревня.
 Шаповалы — деревня.

22 ноября 2012 года Ошмянский районный Совет депутатов решил упразднить хутор Чераны.

Примечания

Ссылки 
 Ошмянский райисполком

Сельсоветы Ошмянского района